Adam Petty – pilota automobilistico statunitense
Bryce Petty – giocatore di football americano statunitense
George Petty – illustratore statunitense
Gregory Petty – pallavolista statunitense
Lee Petty – pilota automobilistico statunitense
Lori Petty – attrice statunitense
Lynda Petty – attrice e doppiatrice statunitense, moglie di Richard
Norman Petty – pianista e produttore discografico statunitense
Perry Petty – cestista statunitense con cittadinanza guineense
Richard Petty – ex pilota automobilistico statunitense
Tom Petty – musicista statunitense
William Petty – filosofo, medico ed economista inglese
William Petty, II conte di Shelburne – politico britannico